Император Вильгельм (:
 Вильгельм I (1797—1888) — первый германский император (с 1871 года).
 Вильгельм II (1859—1941) — последний германский император (1888—1918); внук предыдущего.